Älesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älesjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (11,7 ha)
Älesjön (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (4,2 ha)
Älesjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (20,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn